Борис Кочкин:
 
 Кочкин, Борис Алексеевич (1930—1984) — советский тренер по конькобежному спорту.